Barrachin est un patronyme qui peut désigner :

 Augustin Barrachin (1797 - 1883), industriel et homme politique français.
 Edmond Barrachin (1900 - 1975), homme politique français, arrière-petit-fils du précédent.

Homonymie de patronyme